Владимир Крейденко:
 Крейденко, Владимир Викторович (род. 1987) — украинский общественный деятель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Крейденко, Владимир Семёнович (1930—2019) — советский и российский библиотековед.